Виктор Воронов:
 
 Воронов, Виктор Григорьевич (род. 1946) — российский нейрохирург.
 Воронов, Виктор Григорьевич (1929—1996) — российский зоолог.
 Воронов, Виктор Иванович (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Воронов, Виктор Николаевич (род. 1940) — советский и российский учёный.
 Воронов, Виктор Фёдорович (1914—1944) — Герой Советского Союза.